Fazekas Csaba (1968) történész
 Fazekas Csaba (1973) filmrendező